Wikipedia w języku interlingua - edycja językowa Wikipedii tworzona w sztucznym języku interlingua, założona 29 kwietnia 2002 roku.

Na dzień 18 lutego 2007 roku edycja ta liczyła 3 514 artykułów. W rankingu wszystkich edycji językowych, opublikowanym w dniu 1 lutego tegoż roku, zajmowała 91. pozycję. Obszerniejsze od niej były w tym momencie inne Wikipedie tworzone w językach pomocniczych: Wikipedia w języku esperanto (15. pozycja) oraz Wikipedia w języku ido (45. pozycja).

Linki zewnętrzne 
 Wikipedia w języku interlingua

Interlingua